World Cup i bandy 1994 spelades i Ljusdal 28-30 oktober 1994, och vanns av den svenska klubben Västerås SK, efter seger mot Sandvikens AIK från Sverige med 5-4 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A 1

28 oktober 1994: IF Boltic-IK Sirius 3-2
28 oktober 1994: WP 35-Solberg SK 7-3
28 oktober 1994: WP 35-IF Boltic 1-2
28 oktober 1994: IK Sirius-Solberg SK 3-1
29 oktober 1994: Solberg SK-IF Boltic 0-4
29 oktober 1994: WP 35-Stabæk IF 5-2

Grupp A 2

27 oktober 1994: Brobergs IF-Västerås SK 2-7
28 oktober 1994: HK Vodnik-Sandvikens AIK 1-5
28 oktober 1994: HK Vodnik-Västerås SK 2-8
28 oktober 1994: Brobergs IF-Sandvikens AIK 1-8
29 oktober 1994: Sandvikens AIK-Västerås SK 2-5
29 oktober 1994: HK Vodnik-Brobergs IF 3-2

Grupp B 1

27 oktober 1994: Edsbyns IF-Vetlanda BK  4-3
28 oktober 1994: Veiterä-SKA Zenit 6-4
28 oktober 1994: Vetlanda BK-Veiterä 5-0
28 oktober 1994: SKA Zenit-Edsbyns IF 2-3
29 oktober 1994: SKA Zenit-Vetlanda BK 3-4
29 oktober 1994: Edsbyns IF-Veiterä 5-2

Grupp B 2

27 oktober 1994: Ljusdals BK-Stabæk IF 3-0
27 oktober 1994: Kalix/Nyborg BK-Dynamo BC 7-0
27 oktober 1994: Dynamo BC-Kalix/Nyborg BK 0-2
28 oktober 1994: Stabæk IF-Kalix/Nyborg BK 3-8
28 oktober 1994: Ljusdals BK-Kalix/Nyborg BK 2-1
28 oktober 1994: Ljusdals BK-Dynamo BC 5-0

Slutspel

Kvartsfinaler
29 oktober 1994: IF Boltic-Sandvikens AIK 1-2
29 oktober 1994: Västerås SK-WP 35 6-0
30 oktober 1994: Ljusdals BK-Vetlanda BK 2-3
30 oktober 1994: Kalix/Nyborg BK-Edsbyns IF 2-3

Semifinaler
30 oktober 1994: Vetlanda BK-Sandvikens AIK 4-5
30 oktober 1994: Edsbyns IF-Västerås SK 1-5

Final
30 oktober 1994: Sandvikens AIK-Västerås SK 4-5

Källor
World Cup 1994

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1994
Bandysäsongen 1994/1995
1994
Bandy